Monte Cristallo bezeichnet mehrere Berge:

 den Monte Cristallo () in den Dolomiten
 die Hohe Schneide () in den Ortleralpen
 (veraltet) die Kristallspitzen () in den Ortleralpen